Around the World – brano musicale di Annunzio Paolo Mantovani (1957)
 Around the World – album delle Gemelle Kessler (1970)
 Around the World – singolo degli East 17 (1994)
 Around the World – singolo dei Daft Punk (1997)
 Around the World – singolo dei Red Hot Chili Peppers (1999)
 Around the World – DVD musicale di Mariah Carey (1999)
 Around the World – singolo dei M⊕re (2000)
 Around the World – singolo degli Aqua (2000)
 Around the World (La La La La La) – singolo degli ATC (2001)
 Around the World – album dei Bad Boys Blue (2003)
 Around the World – singolo dei Got7 (2014)
 Around the World – singolo di Natalie La Rose (2015)

Cinema
Around the World – cortometraggio del 1916 diretto da Milton J. Fahrney
Around the World – cortometraggio del 1931 diretto da Frank Moser
Around the World – film del 1943 diretto da Allan Dwan
Around the World – film del 1967 diretto da Pachhi